Lee Kwon-jae  (né le  à Séoul en Corée du Sud) est un joueur professionnel sud-coréen de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur coréen ayant commencé sa carrière professionnelle avec le High1. Depuis la saison 2007-2008, il évolue avec le Anyang Halla.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 ||High1 ||Asia League ||34 ||2 ||6 ||8 ||120 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||High1 ||Asia League ||28 ||1 ||5 ||6 ||78 ||6 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2007-2008 ||Anyang Halla ||Asia League ||21 ||0 ||1 ||1 ||98 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||34 ||1 ||3 ||4 ||32 ||7 ||0 ||1 ||1 ||61
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||20 ||2 ||0 ||2 ||20 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||20 || 2 || 0 || 2 || 20 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 	
|-
|2011-2012 ||Anyang Halla ||Asia League ||33 || 2 || 3 || 5 || 14 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Internationales 

|2006 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 1 || 1 || 2 || 12 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2007 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 14 ||align="left"||-
|2008 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"| Médaille de bronze'''

Notes et références 

Naissance en  avril 1986
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du High1
Joueur du Anyang Halla
Attaquant de hockey sur glace